Die WSF Championship 2018 war ein Snooker-Amateurturnier der World Snooker Federation, das vom 18. bis 24. März im Dolmen Resort Hotel in San Pawl il-Baħar an der Nordküste der Insel Malta ausgetragen wurde. Sieger wurde der Chinese Luo Honghao, der das Finale gegen den Polen Adam Stefanów mit 6:0 gewann.

Das Turnier war die erste Amateurmeisterschaft des neuen Snookerverbands WSF, der im Oktober 2017 als Vertreter des Amateur- und Profisnookersports eingeführt wurde. Wegen Streitigkeiten mit dem Amateurverband IBSF über die Beitrittsbedingungen hatten sich nicht alle Nationalverbände angeschlossen. So war zwar mit Andreas Ploner ein Spieler aus Österreich am Start, Deutschland sandte aber keine Vertreter nach Malta.

Die WSF-Meisterschaft bestand aus drei Turnieren. Zuerst wurden die World Women’s Championship in Zusammenarbeit mit dem Frauensnookerverband WLBS und die WSF Seniors Championship ausgetragen. Einige der Viertelfinalisten der beiden Wettbewerbe und die von den Nationalverbänden nominierten Spieler traten anschließend in das Hauptturnier, die WSF Mixed Championship, ein.

Die WSF Championship ersetzte auch die IBSF-Snookerweltmeisterschaft als Qualifikationsturnier für die Snooker Main Tour. Der Turniersieger Luo Honghao bekam die Startberechtigung bei den Profiturnieren der folgenden beiden Spielzeiten 2018/19 und 2019/20. Des Weiteren durften die Sieger des Frauen- und des Seniorenturniers, Ng On Yee bzw. Igor Figueiredo, und die vier Halbfinalisten des Mixed-Gender-Turniers an der Qualifikation der Profiweltmeisterschaft teilnehmen.

Preisgeld 
Für das Frauen- und das Seniorenturnier wurde jeweils ein Gesamtpreisgeld von 17.000 € ausgelobt, für das Hauptturnier gab es insgesamt 28.300 €. Für den Sieger gab es 10.000 €, wobei nur die Hälfte des Betrags sofort ausgezahlt wurde, die andere Hälfte war an die Teilnahme an der Profisaison 2018/19 geknüpft.

Hauptturnier 
90 Spieler von 24 Nationalverbänden waren beim Mixed-Gender-Turnier teilnahmeberechtigt. In der ersten Phase spielten je 5 Spieler in 18 Gruppen gegeneinander. Die beiden Gruppenletzten schieden aus.

Runde 1 
Die 10 topgesetzten Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Die übrigen 44 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an.

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale 
Adam Stefanów war der topgesetzte Spieler des Turniers. Er hatte schon mehrfach an der Q School teilgenommen, um Profi zu werden. Sein Gegner Luo Honghao hatte im Vorjahr die Profiqualifikation verpasst, als er das Finale der U21-Weltmeisterschaft verloren hatte. Der 18-jährige Chinese, der alle Hauptrunden bis auf das Halbfinale zu Null gewonnen hatte, dominierte auch das Endspiel. Durch zwei hohe Breaks sicherte er sich die ersten beiden Frames, erst der dritte Frame war umkämpfter, ging aber auch an Luo. Mit zwei weiteren Breaks von über 50 Punkten schaffte er schon die Vorentscheidung. Zwar zeigte der Pole im sechsten Frame noch einmal Gegenwehr, verlor aber trotzdem ohne Framegewinn mit 0:6.

Century-Breaks 
10 Breaks von mindestens 100 Punkten gab es während des gesamten Turniers. Alleine 8 davon gingen auf das Konto der beiden Ex-Profis Kristján Helgason und Igor Figueiredo. Die beiden übrigen Century-Breaks hatten die beiden Finalisten Luo Honghao und Adam Stefanów bereits in ihren Gruppenspielen erzielt.

Quellen 

Billardturnier in San Pawl il-Baħar
Snookerveranstaltung 2018